

Села:
 Воровського — колишня назва села Ставкове (Одеська область, Миколаївський район)
 Воровського — колишня назва села Слобожанське (Харківська область, Близнюківський район)
 Воровського — колишня назва села Світанкове (Чернігівська область, Прилуцький район)

Воровського () — село, Мінська область, Борисовський район

Селища міського типу:
 Воровського — Владимирська область, Судогодський район
 Воровського — Московська область, Ногінський район
 Воровського — Татарстан, Казань
Хутір:
 Воровського — Краснодарський край, Кущевський район

Ім'я  Воровського носять численні вулиці, площі, провулки та тупіки на теренах пострадянського простору.

Див. також 
 Вулиця Воровського